Провеждани са няколко битки при Аскулум (днес Асколи Сатриано, Италия):

 Битка при Аскулум през 279 пр.н.е. между цар Пир и Древен Рим
 Битка при Аскулум (209 пр.н.е.) (или Битка при Канузиум) през 209 пр.н.е. между Ханибал и Древен Рим
 Битка при Аскулум (89 пр.н.е.) по време на Съюзническата война
 Битка 1041 г. между Византия и норманите.